Stranger in a Strange Land hentyder til 2. Mos. 2,21-22: Saa bestemte Moses sig til at tage Ophold hos Manden, og han gav Moses sin Datter Zippora til Ægte, og hun fødte en Søn, som han kaldte Gersom; "thi," sagde han, "jeg er blevet Gæst i et fremmed Land." – www.kalliope.org

 Stranger in a Strange Land (roman) – en roman af Robert Heinlein
 Stranger in a Strange Land (Lost) – en episode af Lost